The Last Airbender () — компьютерная игра в жанре action, разработанная по мотивам одноимённого фильма для платформ Wii и Nintendo DS. Она была выпущена 29 июня 2010 года в Северной Америке и 6 августа 2010 года в Европе. Как и в предыдущие игры по мотивам сериала Аватар: Легенда об Аанге, она была разработана THQ Studio Australia и опубликована THQ. Это была первая игра Nickelodeon с рейтингом ESRB — Teen — для подростков, и рейтингом PEGI 12+.

Игровой процесс 
Игроки могут играть за Аанга, принца Зуко и Синего Духа (альтер-эго Зуко). Игроки играют за Аанга, который использует магию воздуха, играют за принца Зуко, который использует магию огня, и играют за Синего Духа, который использует хитрые приемы и атаки мечом.

Сюжет

Критика 

Игра получила средние оценки. Участники шоу о видеоиграх Good Game оценили Wii-версию игры на 4.5 и 4 из 10. Они критиковали отсутствие возможности блокировать атаки, считая, что эту возможность легко было бы включить. Кроме того, уровни чувствовались повторяющимися, а играя за духа, было затруднительно использовать режим скрытности. Участникам понравился кооперативный режим на арене, но они были разочарованы, что его нельзя использовать в сюжетной линии.

Примечания 

Компьютерные игры 2010 года
Компьютерные игры жанра Action
Игры для Nintendo DS
Компьютерные игры, разработанные Halfbrick Studios
Компьютерные игры, разработанные THQ Studio Australia
Игры для Wii
Игры «Аватар: Легенда об Аанге»
Компьютерные игры по мотивам мультсериалов
Компьютерные игры, разработанные в Австралии
Компьютерные игры, изданные THQ